Баркалаев — дагестанская фамилия. Известные носители:
 Баркалаев, Абдулгаджи Шапиевич (род. 1953) — советский дзюдоист и тренер.
 Баркалаев, Джабраил Абдулгаджиевич (1972—2010) — российский дзюдоист и тренер.
 Баркалаев, Каримула Магомедович (род. 1973) — российский боец смешанного стиля, чемпион России и призёр чемпионата Европы по ушу.